Opfergelt ist der Nachname folgender Personen:

 Anton Opfergelt (1850–1915), deutscher Politiker und Jurist
 Friedrich Opfergelt, auch Opfergeldt, (1668–1740), deutscher evangelischer Theologe
Siehe auch
 Opfergeldt
 Offergeld